Il doppio del torneo di tennis Indonesia Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Nicole Arendt e Kristine Kunce che hanno battuto in finale Amy de Lone e Erika de Lone 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (semifinali)
 Jo-Anne Faull /  Angie Woolcock (quarti di finale)

 Monique Kiene /  Lupita Novelo (primo turno)
 Nicole Arendt /  Kristine Kunce (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indonesia Open 1993